Il singolare  dell'Open Castilla y León 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Karol Beck era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Evgenij Donskoj ha battuto in finale Albano Olivetti 6–1, 7–6(13–11).

Teste di serie

 Daniel Gimeno Traver (quarti di finale)
 Daniel Muñoz de la Nava (primo turno)
 Dušan Lajovic (secondo turno)
 Evgenij Donskoj (Campione)

  Konstantin Kravčuk
  Kenny de Schepper (secondo turno)
  Facundo Argüello (secondo turno)
  Iván Navarro (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open Castilla y León 2012